UTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Queenstown (Sudafrica)